Het Wereldkampioenschap motorcross 2016 was het 60ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen en omvatte achttien Grand Prixs. Het seizoen ging van start op 27 februari op het Losail International Circuit in Qatar en eindigde op 11 september in Glen Helen, Verenigde Staten.

In de MXGP-klasse was de Fransman Romain Febvre, rijdend voor Yamaha, de verdedigend wereldkampioen. In de MX2-klasse was de Sloveen Tim Gajser de titelhouder, maar maakte dit seizoen de overstap naar de MXGP-klasse.

In de MXGP-klasse behaalde Tim Gajser de wereldtitel voor de Italiaan Antonio Cairoli en de Duitser Maximilian Nagl. De titelverdediger, Romain Febvre, eindigde als vierde. De eerste Belg, Jeremy Van Horebeek, eindigde als zesde en de eerste Nederlander, Glenn Coldenhoff, als zevende. De wereldtitel bij de constructeurs ging in deze klasse naar Honda.

De wereldtitel in de MX2 ging naar de Nederlander Jeffrey Herlings die hiermee, na 2012 en 2013, zijn derde titel in de MX2-klasse veroverde. Op de tweede plaats eindigde de Zwitser Jeremy Seewer en op plaats drie de Fransman Benoît Paturel. De eerste Belg, Brent Van Doninck, eindigde als vijftiende. De wereldtitel bij de constructeurs ging in deze klasse naar KTM.

Kalender en resultaten 
De achttien wedstrijden tellende kalender werd bekendgemaakt op 14 oktober 2015.

MXGP

MX2

Eindstanden kampioenschap

MXGP

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

MX2

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

EMX250

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

EMX125

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2016